

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 21 вересня — український футболіст, поліціянт Олександр Мдинарадзе
 23 жовтня — український співак, автор пісень, музикант, актор, телеведучий Едуард Романюта

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1992 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання